Sezóna 2003/2004 byla 30. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004